



Municipalités 
 Ipiranga est une municipalité de l'État du Paraná ;
 Ipiranga de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Ipiranga do Norte est une municipalité de l'État du Mato Grosso ;
 Ipiranga do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí ;
 Ipiranga do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

Cours d'eau 
 L'Ipiranga est une rivière de l'État de São Paulo ;
 L'Ipiranga est une rivière de l'État du Paraná.
 Le Piranga est une rivière de l'État du Minas Gerais. Il est l'une des deux branches-mères du rio Doce

Divers 
 Ipiranga est un quartier de la ville de São Paulo ;
  est le nom d'une corvette de la Marine brésilienne (1955-1983)

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme